Am Dachsberg ist der Name folgender Ortsteile:

  Am Dachsberg (Gemeinde Sankt Georgen), Ortslage in Sankt Georgen an der Leys, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
  Am Dachsberg (Gemeinde Schwertberg), Ortsteil von Schwertberg, Bezirk Perg, Oberösterreich